Stax bezeichnet

 Stax Ltd., einen japanischen Hersteller von elektrostatischen Kopfhörern
 Stax Records, ein Musiklabel
 ein US-amerikanisches Brettspiel (Plagiat von Laska)

StAX steht als Abkürzung für
 Streaming API for XML, eine pull-basierte API für XML